Serie B i fotboll 1940/1941 var den tolfte säsongen av fotbollsserien Serie B i Italien, och innebar att Liguria och Modena gick till  Serie A 1941/1942.

Tabell

Källor
Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005 
Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005

1940 i Italien
1941 i Italien
Fotbollssäsongen 1940/1941
1940/1941